Il detentore del titolo Andy Murray è stato eliminato ai quarti di finale da Grigor Dimitrov.

Novak Đoković ha sconfitto in finale Roger Federer per 67-7, 6-4, 7-64, 5-7, 6-4.

Teste di serie 
 
  Novak Đoković (campione)
  Rafael Nadal (quarto turno)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Roger Federer (finale)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Milos Raonic (semifinale)
  John Isner (terzo turno)
  Kei Nishikori (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
  Jerzy Janowicz (terzo turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)

 Michail Južnyj (secondo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Feliciano López (quarto turno)
  Kevin Anderson (quarto turno)
  Aleksandr Dolhopolov (terzo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Tommy Robredo (quarto turno)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Guillermo García-López (primo turno)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)
<li>  Dmitrij Tursunov (primo turno)

Qualificati 
 

  Luke Saville (secondo turno)
  James Duckworth (primo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Gilles Müller (secondo turno)
  Ante Pavić (secondo turno)
  Konstantin Kravčuk (primo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)

  Denis Kudla (secondo turno)
  Jimmy Wang (terzo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Tim Puetz (secondo turno)
  Samuel Groth (primo turno)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Jan Hernych (secondo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

Lucky loser

  Malek Jaziri (primo turno)
  Frank Dancevic (secondo turno)

  Simone Bolelli (terzo turno)
<li>  Aljaž Bedene (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Daniel Cox (primo turno)
  Kyle Edmund (primo turno)
  Daniel Evans (primo turno)

  Nick Kyrgios (quarti di finale)
  Daniel Smethurst (primo turno)
  Jiří Veselý (terzo turno)
<li>  James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2014
ATP World Tour 2014